La route départementale 446, ou RD 446, est située :
 dans le département du Puy-de-Dôme, elle relie Marsat à Riom
 dans le département de l'Essonne, elle relie Bièvres à Champlan

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Puy-de-Dôme
 Routes de l'Essonne

446